Чемпионат Кубы по шахматам — соревнование, проводимое в разных форматах с 1860 года. В настоящее время турнир организуется INDER (Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación). Целью соревнования является выявление сильнейшего шахматиста Кубы.

Первым чемпионом Кубы считается Ф. Сикре. С 1862 по 1897 гг. титул чемпиона страны носил С. Гольмайо.

Регулярно чемпионаты страны проводятся с 1897 года.

С 1912 по 1937 гг. функцию национального чемпионата выполнял так называемый Кубок Дьюрара (). Однажды (в 1922 г.) в турнире победила женщина: М. Мора, являвшаяся сильнейшей шахматисткой Кубы первой половины XX в.

Женские чемпионаты Кубы проводятся с 1965 г.

Молодёжные чемпионаты проводятся с 1955 г. Чемпионаты Кубы среди девушек — с 1988 г.

Чемпионат Кубы среди мужчин

Чемпионат Кубы среди женщин

Примечания 

Куба 
Спортивные соревнования на Кубе
Шахматы на Кубе